Aubencheul ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Aubencheul-au-Bac im Département Nord
Aubencheul-aux-Bois im Département Aisne